«Америкэн бой» — украинский телефильм в жанре боевик режиссёра Бориса Квашнёва, снятый в 1992 году.

История создания 
Исполнитель главной роли Александр Песков вспоминает, что сценарий фильма первоначально назывался «Возвращение» и получил название «Америкэн бой» лишь на выходе. Все трюки, по его утверждению, он делал сам.

«Александр Песков задуман и исполнен по образцу героя боевика — человека с холодным взглядом и стальными мускулами, который не дрогнет, не промахнётся, выстоит один против всех. Кино использует его фактуру впрямую».

Сюжет 
Ветеран Афганской войны, десантник и воспитанник детского дома Николай Найдёнов, попав в плен, оказался под покровительством «Красного Креста». После окончания войны Николай эмигрирует в США, где начинает работать инструктором в спортивном клубе. Теперь у него есть любимая жена, хорошо оплачиваемая работа и второе имя — Ник Маккен.

В США приезжает советский тележурналист и берёт у Ника интервью как у ветерана Афганской войны. Маккен сообщает ему, что собирается поехать в СССР повстречаться с боевым товарищем Серёгой Губановым. Приехав, Ник едет к Серёге домой. Там его встречает Таня — беременная жена Сергея. Татьяна сообщает Нику, что Сергей по окончании войны работал охранником в ресторане «Зодиак», где он десять дней назад и был убит, и отсылает его к другу покойного — инвалиду-«афганцу» Паше. Павел, работающий изготовителем орденских планок, не рад встрече и не позволяет Маккену остаться у него. Далее, чтобы узнать все обстоятельства гибели Серёги, Ник наведывается в «Зодиак», но директор ресторана наотрез отказывается говорить о погибшем охраннике, отсылая к жене и сообщает о визите по телефону неким Близнецам. Ник возвращается в дом к Паше. Из разговора выясняется, что в городе орудует банда рэкетиров во главе с Близнецами. При этом раз от раза каждого из членов преступной группировки арестовывает старший лейтенант Иван Данилович Мухин, также известный под кличкой «Железяка». После каждого ареста в участок, где работает Мухин, приходят жалобы от задерживаемых им. Бандиты всячески пытаются откупиться, дабы Иван Данилович отпустил их, но честный и принципиальный лейтенант не идёт у них на поводу.

Инвалид Паша подбивает Ника на месть, но тот не хочет рисковать жизнью, так как скоро станет отцом, и решает вернуться в США. Получившие от директора «Зодиака» наводку, на следующий день боевики банды приходят к жене Сергея. Там, после пыток с целью выведать цель визита незнакомца, они случайно убивают её. Тогда Ник решает отомстить.

Наведавшись второй раз в «Зодиак», Маккен выбивает признания из директора. Тот говорит, что платит Близнецам, как и все, кто работает на «Трубе» (местный «Бродвей»). После этого Ник предупреждает Пашу об опасности и советует ему на время уехать в профилакторий. Паша оставляет Маккену квартиру и «Запорожец» с ручным управлением.

Ник «покупает» на чёрном рынке у кавказцев, нелегальных торговцев оружием, Walther P38, после чего выслеживает на «Трубе» банду рэкетиров и начинает преследование.

Выследив бандитов, Ник раскалывает толстого рэкетира после серии пыток, при этом записывая разговор с ним на аудиокассету. Бандит подтверждает слова директора «Зодиака» о причастности банды Близнецов к убийству Сергея и Татьяны, а также место вероятного появления Близнеца-младшего — валютный бар гостиницы «Интурист». Освободившись, толстяк решает убить Маккена, но гибнет от его же пули. Маккен спасается бегством, попутно подрывая яхту толстяка и убивая ещё одного бандита — тот во время погони слетает со своей моторной лодки и гибнет под мотором лодки Маккена.

После побега Ник снимает номер в гостинице «Интурист», а Мухин начинает расследование гибели членов банды Близнецов. Не зная о том, что ведётся следствие, Ник успевает убить наркоманов Петра и Зяму, убивших жену Сергея. Мухин пытается выяснить причину гибели бандитов из группировки Близнецов у Гимела — ранее арестованного члена банды, но тот наотрез отказывается говорить, объяснив это тем, что Иван Данилович — «глупая цепная собака» потому, что «служит хозяину, который плохо её кормит».

Происходит встреча старшего Близнеца и главаря другого мафиозного клана — Калыма. На ней выясняется, что банда Калыма не причастна к гибели членов группировки Близнецов. Близнец обеспечивает банде Калыма безопасные условия работы, пообещав, что никого из них не тронет.

Выследив младшего Близнеца в баре «Интуриста», Маккен подкарауливает и вешает его в туалете ресторана. После чего совершает рейд на старый пивзавод, где находится штаб-квартира банды Близнецов. Туда же устремляется и Мухин. Истребив остальных членов преступной группировки, Николай предлагает старшему Близнецу честный бой. Противники дерутся на лопатах. Близнец жестоко избивает Николая, но тот находит в себе силы и убивает бандита, перерубив ему горло.

Обессилевшего Маккена задерживает Мухин, принимая его за народного мстителя. Тот приглашает его в валютный ресторан, где они выпивают, и рассказывает ему цель своего приезда и всю историю своего пребывания в СССР. Мухин отпускает его домой и дарит на память наручные часы.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Юрий Рогоза
 Режиссёр: Борис Квашнёв
 Оператор: Олег Андрусенко
 Художник-постановщик: Виталий Ясько
 Композитор: Александр Злотник
 Исполнение песен: Александр Тищенко
 Звукорежиссёр: Александр Ренков
 Монтаж: Галина Котлярова
 Продюсер: Сергей Лобанов
 Постановка трюков и драк: Евгений Сокуров
 Каскадёрская группа: Николай Сулимовский, Николай Павлов, Николай Голубев, Сергей Слюсаренко, Леонид Бурлаков, Сергей Чернуха, Михаил Антонов, Георгий Бибик, Александр Некрасов, Святослав Бараболя

Музыка 
 «I’ll Be Your Baby Tonight» — Роберт Палмер и группа «UB40»
 «Монолог пилота „Чёрного тюльпана“» — Александр Розенбаум
 «Wild thing» — Tone Loc
 «Never More» — Александр Тищенко

Съёмки 
Фильм снимался в Херсоне. Все названия учреждений и адреса, прозвучавшие в фильме, вымышленные, исключение составляет пивзавод, функционировавший в городе до 1984 года. В настоящее время на месте пивзавода функционирует завод по производству растительного масла «Херсонес». Гостиницы «Интурист» в Херсоне никогда не было. Роль «Интуриста» «сыграла» гостиница «Фрегат».

Награды 
 Кинофестиваль «Стожары—1995» (Киев):
 Гран-при за лучшую мужскую роль (А. Песков)
 Приз зрительских симпатий (В. Гостюхин)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Украины
Детективные фильмы Украины
Фильмы Украины 1992 года
Фильмы о вигилантах
Культура Херсона
Фильмы о мести
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1992 года